В одиночному розряді тенісного турніру Banka Koper Slovenia Open 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Таміра Пашек здобула титул, у фіналі перемігши Марію Елену Камерін 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Катарина Среботнік (1-ше коло)
 Відсутня
 Сібіль Баммер (1-ше коло)
 Мартіна Мюллер (чвертьфінал)

 Роміна Опранді (2-ге коло)
 Марія Елена Камерін (фінал)
 Емілі Луа (півфінал)
 Татьяна Гарбін (півфінал)
 Ярміла Ґайдошова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Banka Koper Slovenia Open